Dušníky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Dušníky (Duschnik), Gemeinde im Okres Litoměřice
Dušníky (Duschnik), Ortsteil von Obříství, Okres Mělník
Dušníky nad Vltavou (Duschnik), Ortsteil von Všestudy u Veltrus, Okres Mělník
Dušníky (Duschnik, 1939–1945 Kirchsassen), Ortsteil von Rudná u Prahy, Okres Praha-západ
Daleké Dušníky (Deutsch Duschnik), Gemeinde im Okres Příbram
Trhové Dušníky (Duschnik), Gemeinde im Okres Příbram

sowie in Polen:
 Duszniki-Zdrój (deutsch Bad Reinerz), Stadt im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien